Adama Diatta – lottatore senegalese
 Astou Ndiaye-Diatta – ex cestista e allenatrice di pallacanestro senegalese
 Badara Diatta – arbitro di calcio senegalese
 Jean Bernard Diatta – lottatore senegalese 
 Krépin Diatta – calciatore senegalese
 Lamine Diatta – ex calciatore senegalese
 Salimata Diatta – ex cestista senegalese